Varen puede referirse a:

 Varen, comuna francesa del distrito de Montauban en el departamento de Tarn y Garona, en la región de Mediodía-Pirineos; o
 Varen, comuna suiza del distrito de Leuk en el cantón del Valais.